Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1981 odbyły się między 16 a 21 marca 1981 w szkockim Perth, w Perth Ice Arena.

Swój pierwszy tytuł mistrzyń świata zdobyły Szwedki (Elisabeth Högström) pokonując w finale Kanadyjki (Susan Seitz) 6:7. Brązowy medal zdobyły Norweżki (Anne Jøtun Bakke) po porażce w półfinale ze Szwecją 4:2.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinały

Round Robin

Klasyfikacja
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1981
1981 w curlingu
Curling w Szkocji
Sport w Perth (Szkocja)
1981 w Wielkiej Brytanii